WIC ima več pomenov:

 Nizozemska zahodnoindijska družba, nizozemska vojaška in trgovska družba
 opustitev informiranega soglasja